Uhlmann, även skrivet Uhlman, är ett efternamn av tyskt ursprung. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Uhlman 75
 Uhlmann 29
 Ulman 17
 Ulmann 2
Tillsammans blir detta 123 personer.

Personer med efternamnet Uhlmann eller Uhlman
 Erich Uhlmann (1904–1988), tysk-svensk elektroingenjör
 Fred Uhlman (1901–1985), tysk-brittisk judisk konstnär och författare 
 Robert Uhlmann (född 1968), svensk låtskrivare och producent
 Wolfgang Uhlmann (född 1935), tysk schackspelare (en)

Se även
Ullman, efternamn

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn